Antonio Navarro puede referirse a:
 Antonio Navarro "El Encubierto", líder de las Germanías en 1521-1522.
 Antonio Navarro, actor español.
 Antonio Navarro, director, guionista y actor de cine español.
 Antonio Navarro (1792-1839), militar y político argentino.
 Antonio Navarro Santafé (1906-1983), escultor español.
 Antonio Navarro Wolff (1948-), político colombiano.
 Antonio Navarro y Ramírez de Arellano, diputado español por el Distrito 360;